Knox County je název devíti okresů ve Spojených státech amerických:
 Knox County (Illinois) – okres státu Illinois
 Knox County (Indiana) – okres státu Indiana
 Knox County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Knox County (Maine) – okres státu Maine
 Knox County (Missouri) – okres státu Missouri
 Knox County (Nebraska) – okres státu Nebraska
 Knox County (Ohio) – okres státu Ohio
 Knox County (Tennessee) – okres státu Tennessee
 Knox County (Texas) – okres státu Texas